Sergei Pesyakov (Ivanovo, 16 de dezembro de 1988) é um futebolista profissional russo, guarda-redes, milita no Rostov.

Carreira
Pesyakov fez a sua estreia profissional no Spartak Moscow a 2010-07-13 no jogo da Copa da Rússia de Futebol contra FC Metallurg Lipetsk.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Goleiros da Rússia
Futebolistas do Spartak Moscovo
Naturais de Ivanovo